Een paneel is een dunne, vlakke (houten) plaat met een rechthoekige of vierkante vorm.

 Paneel (kunst), vlak (houten) bord, waarop geschilderd werd
 Paneel (constructie), constructie-element